Фёдор Дми́триевич Игна́тьев (), более известный как Booker, — российский рэп и поп-панк-исполнитель, баттл-рэпер, стример на платформе Twitch, финалист Versus: Fresh Blood 2.

Биография 
Родился 8 июля 1995 года в Санкт-Петербурге. Рэпом начал увлекаться ещё в школе; в шестом классе предпринял первые попытки записывать треки. В 2011 году поступил на первый курс факультета философии «СПбГУ» по специальности «прикладная этика».

Первую известность получил в 2014 году после баттла с Гнойным и до 2018 занимался баттл-рэпом.

В 2016 году дошёл до финала второго сезона Versus: Fresh Blood и проиграл.

В 2018 году покидает объединение «Антихайп» и уходит в сольное плаванье, а в 2020 году кардинально меняет вектор творчества и уходит из рэпа в поп-панк.

С 2021 года ведёт подкаст на YouTube-канале «VSRAP», где общается с музыкантами. На март 2023 года вышли выпуски с Димой Бамбергом, Жаком-Энтони, Bahh Tee, Ram, Bushido Zho, 163onmyneck, Гречкой, Lida, Seemee и Mayot, Slimus и Брутто, Джараховым, Thomas Mraz, Yanix, Dead Blonde, Soda Luv и другими.

27 апреля 2022 года, во время вторжения России на Украину, поехал в Херсон, чтоб передать полтора миллиона рублей на помощь жителям и эвакуировать четыре человека. До этого в 2017 году въезд в Украину Фёдору был запрещён.

16 февраля 2023 года поучаствовал в трибьют-альбоме «смерть неизбежна» в честь Murda Killa.

Личная жизнь 
С апреля 2019-го по октябрь 2020-го встречался с российской предпринимательницей Дарьей Зарыковской.

Участие в баттлах 
 2014
 Букер Д. Фред vs Рома Tills
 Букер Д. Фред & Сиддхартха vs Никитайп & Джексон Палыч (Поражение)
 Букер Д. Фред vs Сиддхартха (Победа)
 Букер Д. Фред vs Allodium (Allodium не явился на баттл)
 Букер Д. Фред vs Эвэрест (Победа)
 Букер Д. Фред vs MZ (Победа)
 Букер Д. Фред vs SiMoN (Победа)
 Букер Д. Фред vs Гнойный (Поражение)

 2015
 Букер Д. Фред vs Sin (Победа)
 Букер Д. Фред vs Леха Медь (Победа)
 Букер Д. Фред vs Joycute
 Букер Д. Фред vs Юля KIWI (Поражение)
 Букер Д. Фред vs Корифей (Поражение)
 Букер Д. Фред vs Домашний (Победа)
 Букер Д. Фред vs Lama (Победа, 4:1)

 2016
 Букер Д. Фред vs МЦ Похоронил (Поражение)
 Букер Д. Фред vs Домашний (140 BPM, Победа)
 Букер Д. Фред vs Человек-Спам (Победа)
 Букер Д. Фред vs Хип-Хоп Одинокой Старухи (Поражение)
 Букер Д. Фред vs Млечный (Победа)
 Букер Д. Фред vs Rickey F

 2017
 Booker vs GIGA1 (BPM, Победа)
 Booker vs Шумм (BPM, Поражение)
 Booker vs Слава КПСС (Поражение)
 NKVD (Booker & Домашний) vs Ex-Temple (MickeyMouse & T-One) (BPM, Победа)
 Booker vs Walkie
 NKVD (Booker & Домашний) vs 495 Squad (Млечный & Вараб) (BPM, Победа)
 Booker vs Замай (BPM)

 2018
 Booker vs CMH (BPM)
 Booker vs Эрнесто Заткнитесь (BPM, Ничья)
 NKVD (Booker & Домашний) vs Da Gudda Jazz (Tanir & Tyomcha) (BPM, Победа)

 2022
 Booker vs Lida (Поражение)

Дискография

Видеография

Примечания 

Рэперы России
Баттл-рэперы России
Поп-панк-музыканты
Рэперы, известные под псевдонимами
Участники Versus Battle
Участники Slovo и связанных проектов
Подкастеры России
Участники Versus Battle